Gazdag ist der Familienname folgender Personen:

 Dániel Gazdag (* 1996), ungarischer Fußballspieler
 Gyula Gazdag (* 1947), ungarischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Tibor Gazdag (* 1991), ungarischer Handballspieler